Iwaschkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Iwaschkowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj, siehe Iwaschkiwzi (Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja, siehe Iwaschkiwzi (Nowa Uschyzja)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Iwaschkiwzi (Sambir)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, siehe Iwaschkiwzi (Sbarasch)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod, siehe Iwaschkiwzi (Scharhorod)